Desa Kedungwungu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,51, long 108,46), 
 Desa Kedungwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 107,97), 
 Desa Kedungwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 110,65), 
 Desa Kedungwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 109,17), 
 Desa Kedungwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 111,20), 
 Desa Kedungwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,53, long 114,32), 
 Desa Kedungwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 112,30), 

Robotskapade Indonesienförgreningar